Харкарой-Лам () — горная вершина расположенная на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. К югу от озера Кезенойам. Высота горы над уровнем моря составляет 2604 метра. Высшая точка горы называется «Овдалайн корта» () —  вершина отшельников. На вершине когда-то находился монастырь. Здесь, на скалистых утесах довольно пологой горы Харкарой-лам, расположены руины средневековых построек и возвышается боевая башня.

Примечания

Литература 
 

Горные вершины Чечни